Andreas-Oberschule steht für die früheren oder alternativen Namen von:
 Andreas-Gymnasium, Berlin
 Scharnhorstgymnasium Hildesheim